Hamntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hamntjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 
Lill-Hamntjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Stor-Hamntjärnen, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn